Мечёв — русская фамилия.

Известные носители
 Мечёв, Алексей Алексеевич (1859—1923) — протоиерей, святой Русской православной церкви.
 Мечёв, Сергей Алексеевич (1892—1942) — протоиерей, святой Русской православной церкви.

См. также 
 Мечев, Мюд Мариевич (1929—2018) — советский и российский художник-график, Народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии художеств (2004).